Pörtner ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Pörtner (* 1942), deutscher Politiker (CDU), MdL Niedersachsen
 Hans-Otto Pörtner (* 1955), deutscher Ökologe und Klimaforscher
 Johannes Matthäus Pörtner (1747–1790), deutscher Augustiner-Pater und Sänger
 Margit Pörtner (1972–2017), dänische Curlerin
 Paul Pörtner (1925–1984), deutscher Dramatiker, Lyriker und Hörspielmacher
 Peter Pörtner (* 1953), deutscher Japanologe
 Rudolf Pörtner (1912–2001), deutscher Schriftsteller und Historiker
 Rudolf Pörtner junior (* 1944), deutscher Studentenwerks-Geschäftsführer und mittellateinischer Philologe
 Stephan Pörtner (* 1965), Schweizer Schriftsteller und Übersetzer
 Xenia Pörtner (1932–2005), deutsche Schauspielerin